Senyshyn ist der Familienname folgender Personen:
 Ambrozij Andrew Senyshyn (1903–1976), ukrainisch-amerikanischer Geistlicher
 Yaroslav Senyshyn (* 1950), kanadischer Pianist und Autor
 Zach Senyshyn (* 1997), kanadischer Eishockeyspieler